Speak Like a Child (lied) - single van The Style Council
 Speak Like a Child (album) - album van Herbie Hancock